Gall  – nome in inglese di Fiele (c. 1840-1894), condottiero hunkpapa
Benny Gall  – calciatore danese
France Gall (1947-2018) – cantante francese
Franz Joseph Gall  – medico tedesco, ideatore della dottrina frenologica
James Gall  – sacerdote scozzese
John Gall  – pediatra e scrittore statunitense
John Gall  – giocatore di baseball statunitense
Joseph G. Gall  – biologo statunitense
Kevin Gall  – calciatore gallese
Sandy Gall  – giornalista britannico
Simöne Gall  – autore italiano
Yvonne Gall  – soprano francese
Zlatko Gall  – giornalista e critico musicale croato

Pagine correlate
Le Gall